Владимир Валентинович Никольский (22 февраля 1949, Ленинград, СССР) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР.

Воспитанник ленинградского футбола. С 1960 года — в «Динамо», в 1966—1968 годах — в главной команде. В 1968—1972 годах — в «Зените», в 1969—1971 годах сыграл 19 матчей, забил один гол. В 1973—1976 годах играл в «Динамо» во второй лиге — 117 матчей, 36 голов. Последняя команда мастеров — «Амударья» Нукус — три гола во второй лиге в 1977 году. За самовольный переезд в Одессу после выступлений за «Зенит» был дисквалифицирован на два года. Позже играл в ленинградских клубах «Светлана», «Скороход», «Лентрансагентство».

Окончил ГОЛИФК имени П. Ф. Лесгафта (1974—1982).

Примечания

Ссылки 
 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3, с. 155

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Арал»
Выпускники Университета имени Лесгафта
Мастера спорта СССР